Gele Rivier (Engels: Yellow River), de op een na langste rivier in China
 Yellow River (nummer), een muzieknummer uit 1970 door de Britse band Christie
 Yellow River (cocktail), een cocktail op basis van gin